15 декабря 2005 состоялись выборы в нижнюю палату парламента Ирака — Совет представителей.

В выборах участвовало 326 партий, блоков и независимых кандидатов, в том числе 307 списков (включая 19 коалиций) — в сумме 7.655 кандидатов.

 Число зарегистрированных избирателей — 15 568 702
 Действительных бюллетеней — 11 895 756 (76,41 %)
 Недействительных бюллетеней — 139 656
 Незаполненных бюллетеней — 62 836
 Голосование за рубежом (в 15 странах):
 Действительных бюллетеней — 295 377
 Недействительных бюллетеней — 1912
 Незаполненных бюллетеней — 1094

Результаты выборов

Ссылки 
 Электоральная география
 Протокол НИК Ирака от 10 февраля 2006

Выборы в Ираке
Выборы 2005 года
События 15 декабря
Декабрь 2005 года
2005 год в Ираке